Venustiano Carranza (gemeente), een gemeente in Mexico-Stad
Karrantza, een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje

Personen met de achternaam Carranza
Venustiano Carranza, een voormalig president van Mexico